|-
| (37801) 1997 WO47||||19 листопада 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (37802) 1997 XD11||||3 грудня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37803) 1997 YY||1997 YY||20 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (37804) 1997 YE4||||23 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (37805) 1997 YM10||||28 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (37806) 1997 YQ11||||30 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (37807) 1997 YZ12||||27 грудня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37808) 1997 YL14||||31 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (37809) 1997 YU15||||29 грудня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37810) 1997 YP17||||31 грудня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37811) 1998 AR4||||6 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37812) 1998 AB6||||8 січня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (37813) 1998 AM6||||4 січня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (37814) 1998 AT6||||4 січня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (37815) 1998 BK1||||19 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (37816) 1998 BT2||||19 січня 1998||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (37817) 1998 BV2||||19 січня 1998||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (37818) 1998 BC5||||18 січня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (37819) 1998 BE5||||20 січня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (37820) 1998 BL8||||25 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (37821) 1998 BM8||||25 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (37822) 1998 BQ8||||25 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (37823) 1998 BS8||||25 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (37824) 1998 BU14||||25 січня 1998||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (37825) 1998 BM17||||22 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37826) 1998 BS24||||28 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (37827) 1998 BR32||||29 січня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (37828) 1998 BK33||||31 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (37829) 1998 BQ33||||31 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (37830) 1998 BX33||||31 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (37831) 1998 BH36||||27 січня 1998||Королівська обсерваторія Бельгії||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (37832) 1998 BA38||||29 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37833) 1998 BL39||||29 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37834) 1998 BG41||||25 січня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (37835) 1998 BC44||||25 січня 1998||Обсерваторія Азіаґо||Уліссе Мунарі,Маура Томбеллі
|-
| (37836) 1998 BD44||||25 січня 1998||Обсерваторія Азіаґо||Уліссе Мунарі,Маура Томбеллі
|-
| (37837) 1998 CA2||||9 лютого 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (37838) 1998 DF||1998 DF||17 лютого 1998||Бедуен||П'єр Антоніні
|-
| (37839) 1998 DX1||||19 лютого 1998||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (37840) 1998 DA3||||20 лютого 1998||Обсерваторія Сан-Вітторе||Обсерваторія Сан-Вітторе
|-
| (37841) 1998 DQ4||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (37842) 1998 DT4||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (37843) 1998 DA6||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (37844) 1998 DD6||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (37845) 1998 DF6||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (37846) 1998 DV6||||17 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37847) 1998 DH9||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (37848) 1998 DB14||||27 лютого 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (37849) 1998 DP16||||22 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37850) 1998 DX21||||22 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37851) 1998 DH26||||24 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37852) 1998 DG32||||22 лютого 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (37853) 1998 DB35||||27 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (37854) 1998 EY11||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (37855) 1998 EE12||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (37856) 1998 EV12||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (37857) 1998 EV14||||5 березня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (37858) 1998 EX15||||3 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 37859 Бобкофф (Bobkoff)||||23 березня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (37860) 1998 FP4||||23 березня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37861) 1998 FA5||||23 березня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (37862) 1998 FR5||||24 березня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (37863) 1998 FB7||||20 березня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37864) 1998 FJ10||||24 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (37865) 1998 FS15||||28 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (37866) 1998 FU15||||28 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (37867) 1998 FO16||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37868) 1998 FH18||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37869) 1998 FN21||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37870) 1998 FJ23||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37871) 1998 FB28||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37872) 1998 FW28||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37873) 1998 FM29||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37874) 1998 FX29||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37875) 1998 FV34||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37876) 1998 FY37||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37877) 1998 FX41||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37878) 1998 FG43||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37879) 1998 FB47||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37880) 1998 FP47||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37881) 1998 FL48||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37882) 1998 FE49||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37883) 1998 FA51||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37884) 1998 FH54||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37885) 1998 FG56||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37886) 1998 FH56||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37887) 1998 FQ58||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37888) 1998 FG59||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37889) 1998 FW59||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37890) 1998 FY59||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37891) 1998 FY60||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37892) 1998 FA61||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37893) 1998 FR61||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37894) 1998 FE62||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37895) 1998 FJ62||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37896) 1998 FV62||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37897) 1998 FP64||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37898) 1998 FG65||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37899) 1998 FZ65||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37900) 1998 FF66||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

37800